STRATCOM, StratCom eller Stratcom kan avse:
Natos strategiska kommunikationscentrum, NATO StratCom
United States Strategic Command, USSTRATCOM
East StratCom Team, en organisation inom EU